Alum Cave Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Cave Branch (Irishman Creek), Fluss im Knott County, Bundesstaat Kentucky
 Alum Cave Branch (Laurel Fork), Fluss im Jackson County, Bundesstaat Kentucky
 Alum Cave Branch (Quicksand Creek), Fluss im Breathitt County, Bundesstaat Kentucky
 Alum Cave Branch (Watts Fork), Fluss im Knott County, Bundesstaat Kentucky